Rezultati Prvenstva Anglije 1927 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Henri Cochet je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  René Lacoste (Polfinale)
  Bill Tilden (Polfinale)
  Jean Borotra (Finale)
  Henri Cochet (Prvak)
  Louis Raymond (Drugi krog)
 - 
  Jacques Brugnon (Četrtfinale)
  Jan Koželuh (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1927